Барамыково — название населённых пунктов в России:
 
 Барамыково — село в Рыльском районе Курской области.
 Барамыково (до 2014 года Баромыково) — деревня в Касимовском районе Рязанской области.